Vloedgraaf (Geleenbeek), bij Susteren
 Vloedgraaf (Anstelerbeek), in de gemeente Kerkrade